Die Nielsen Pro Tennis Championship 2015 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. Juli 2015 in Winnetka stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Winnetka (Illinois)